Руфат, Нигяр Руфат кызы (; род. 27 май 1990 год, Баку ) — азербайджанская модель

Биография 
Рюфат Нигяр Рюфат кызы родилась 27.05.1990 в Баку. Он женат и имеет двоих детей. В 1996-2007 годах получил среднее образование в Бакинской городской школе БМЛК (Детский сад-Школа-Лицей-Комплекс). В 2007 году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета. Успешно завершил обучение в 2012 году. Хотя он несколько лет работал по специальности юриспруденция, которую изучал, решил сменить специальность и в 2017 году уехал в Киев поступать на специальность фармакология в Киевский государственный университет. Во время учебы в Киеве прошел курс «Эмет Медицина» по косметологии. Позже, вернувшись в Баку, он работает директором «Лазерной клиники красоты» и изучает косметологию. С 2017 года он также начал вести блог. Его выбрали по результатам, когда он впервые начал работать в косметологии. Также он успешно прошел более 30 международных конференций и семинаров по дерматологии/косметологии и был награжден дипломами и сертификатами. Участвовал в международных конгрессах IMCAS по дерматологии и пластической хирургии и был награжден сертификатами. Он также работает в Турции и дает мастер-классы косметологам в Стамбуле. 2019 IMCAS PARIS, IMCAS Monaco, IMCAS Italia/ San Benedetto el Toronto, 2020 IMCAS Париж, Грузия Колхида, мастер-класс в Киеве, мастер-класс по корейским нитям, 2021 мастер-класс в Швеции, мастер-класс в Дании, Стамбул Участвовал в мастер-классах. 6 марта 2022 года он получил награду на мероприятии Global Health Awards.

Карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль в Инстаграмме

Фотомодели Азербайджана
Актрисы по алфавиту
Актрисы XXI века
Актрисы Азербайджана
Выпускники Азербайджанского университета культуры и искусств